Парламентские выборы в Швейцарии проходили 27 октября 1935 года для избрания 30-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей партией Национального совета, получив 50 из 187 мест. Впервые в парламентской истории Швейцарии Свободная демократическая партия перестала быть самой крупной парламентской партией.

Результаты

Примечания 

Выборы 1935 года
1935 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии